Mircea Rusu se poate referi la:

 Mircea Rusu, politician și om de afaceri din Republica Moldova
 Mircea Rusu, actor de teatru român
 Mircea Nicolae Rusu, critic, cercetător și istoric literar român

Nume proprii